Hakone hat folgende Bedeutungen:

 Hakone (Kanagawa), Stadt in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Hakone (Vulkan), Vulkankomplex in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Hakone-Schrein, Shintō-Schrein in Hakone
 Hakone-Seilbahn, Funitel-Seilbahn in Hakone
 Hakone-Komagatake-Seilbahn, Luftseilbahn in Hakone
 Hakone Tozan Cable Car, Standseilbahn in Hakone
 Hakone-Tozan-Linie, Bahnstrecke in der japanischen Präfektur Kanagawa
 Hakone Tozan Tetsudō, Bahngesellschaft in Japan
 Bahnhof Hakone-Yumoto, Bahnhof in Hakone
 Hakone-Open-Air-Museum, Kunstmuseum in Hakone
 Hakone Maru, erstes japanisches Containerschiff
 Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark, Nationalpark in Japan
 (1098) Hakone, Asteroid des Hauptgürtels